Margarita de York (Fotheringhay, 3 de mayo de 1446-Malinas, 23 de noviembre de 1503), o Margarita de Borgoña por su matrimonio, fue una noble inglesa, hija de Ricardo de York y de Cecilia Neville, y hermana de los reyes Eduardo IV de Inglaterra y Ricardo III de Inglaterra. Su boda con Carlos el Temerario la convirtió en duquesa consorte de Borgoña.

Primeros años 
Cuando Ricardo de York se convirtió en Lord Protector durante el primer periodo de locura del rey Enrique VI de Inglaterra, se consideró el matrimonio de su hija Margarita con Carlos el Temerario, aunque las negociaciones fracasaron en parte debido a la precaria situación de Ricardo, causada por las luchas de poder e Inglaterra. Margarita, que representaba un importante instrumento de negociación para su familia, seguía soltera a los 19 años, cuando Carlos enviudó de su segunda esposa, Isabel de Borbón. Carlos quería una alianza con los ingleses contra Francia, y la familia de Margarita era mucho más poderosa y fuerte que en 1465, durante las primeras negociaciones: Ricardo de York había muerto en la batalla de Wakefield, y su hijo, Eduardo IV, era rey de Inglaterra.

Matrimonio 
El matrimonio de Margarita y Carlos hubo de pasar por largas negociaciones que se rompieron en varias ocasiones. Margarita llegó a estar prometida con el condestable Pedro de Portugal, que había sido invitado a convertirse en el rey de los rebeldes catalanes. Pedro murió en 1466, dejando a Margarita otra vez libre. 

En 1467, la situación había cambiado de nuevo. Carlos había heredado el ducado de Borgoña tras la muerte de su padre, Felipe el Bueno, y en Inglaterra, Ricardo Neville, conde de Warwick, se había rebelado contra Eduardo IV y pretendía derrocarle con ayuda de Francia. En esas circunstancias, Eduardo necesitaba el apoyo de Carlos, y no puso obstáculos a la boda. 

Se firmó un complejo acuerdo entre Inglaterra y Borgoña, que incluía defensa recíproca, comercio, cambio de divisas, derechos de pesca y libertad de movimientos entre ambos territorios. Según los términos del contrato matrimonial, Margarita conservaba sus derechos al trono inglés, y su dote sería abonada a Borgoña incluso si moría durante el primer año tras la boda (en esas circunstancias, la dote se devolvía a la familia de la novia). Por su parte, Carlos entregó a Margarita las ciudades de Malinas, Oudenaarde y Dendermonde. La boda se celebró de forma privada en Damme, y tras ella, Margarita hizo una entrada triunfal en Brujas, donde se celebró el matrimonio con grandes gastos.

Duquesa de Borgoña 

Aunque el matrimonio no tuvo hijos, Margarita se hizo muy popular en Borgoña. Inmediatamente después de su boda inició un viaje con su hijastra, María de Borgoña, por Flandes, Brabante y Henao, en el que visitó las ciudades más importantes: Knesselare, Gante, Dendermonde, Asse, Bruselas, Oudenaarde y Cortrique, donde dejó una grata impresión por su inteligencia y su buen hacer. 

Los duques de Borgoña apoyaron a Eduardo IV durante los tormentosos años de su reinado. Tras la muerte de Enrique VI y su hijo, la duquesa viuda Isabel de Portugal, madre de Carlos, era uno de los miembros más antiguos de la Casa de Lancaster, lo que le proporcionaba una buena base para reclamar el trono inglés. No obstante, Carlos el Temerario prefirió mantener la alianza y su apoyo a su cuñado, Eduardo IV.

Tras la muerte de Isabel, Carlos se fue volviendo más tiránico, y soñaba con formar el reino de Lotaringia, desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Para conseguirlo, entró en guerra con todos sus vecinos, lo que unido a las maniobras del rey francés Luis XI para arruinar Borgoña, lo hicieron muy impopular entre sus súbditos. Murió en 1477 durante una batalla cerca de Nancy.

Viudedad 

Tras la muerte de su esposo, Margarita se convirtió en una valiosa consejera para Borgoña. Ayudó y guio a su hijastra, María, y la convenció de que se casara con Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico. A ojos de Margarita, Maximiliano era la mejor opción a la hora de proteger la herencia de María.

Borgoña estaba siendo conquistada por Francia, por lo que Margarita apeló a su hermano en busca de apoyo. Eduardo IV envió tropas para detener los avances de los franceses, aunque el ducado se había perdido. Maximiliano y María tuvieron un hijo varón, Felipe, en 1478, pero en 1482, María murió al caerse de un caballo. Esta muerte y la poca predisposición del pueblo borgoñón a aceptar a Maximiliano como regente en nombre de su hijo propició la firma del Tratado de Arrás, por el que Luis XI obtuvo los Países Bajos Borgoñones, Picardía y el condado de Boulogne. Margarita no pudo conseguir la ayuda de Eduardo IV, que había firmado una tregua con Francia. Maximiliano llegó a un acuerdo personal con el rey francés, por el que prometió en matrimonio a su hija Margarita con el delfín de Francia. La niña fue enviada para educarse en la corte francesa, y llevó con ella, como dote, el Franco Condado de Borgoña y el Condado de Artois.

En 1487, Margarita apoyó a su sobrino Juan de la Pole, conde de Lincoln en su rebelión contra el rey Enrique VII de Inglaterra de la Casa Tudor después de ascender al trono en 1485. Margarita proporcionó apoyo financiero y militar en la forma de 2000 mercenarios alemanes y suizos, que fueron derrotados en la batalla de Stoke Field.

Margarita murió el 23 de noviembre de 1503, a la edad de 57 años, poco después del regreso a Borgoña de su nietastro, Felipe el Hermoso. Su prematura muerte le evitó conocer el fallecimiento de Felipe en 1506 con solo 28 años de edad.

Legado 
Margarita fue mecenas de William Caxton, impresor y escritor inglés ─y devoto partidario de la Casa de York─ que introdujo la imprenta en el Reino de Inglaterra. Caxton publicó el libro Recuyell of the Historyes of Troye («Recopilación de historias de Troya»), el primer libro impreso en lengua inglesa, una traducción hecha por el impresor de un libro de caballerías escrito originalmente en francés por Raoul Lefèvre.

Una de las copias de la primera edición en inglés de este libro, que se conserva en la biblioteca Huntington (California)─ lleva un grabado que muestra a Caxton presentando el libro a Margarita. Este «mecenazgo» real podría ser más una forma de publicitarse por parte de los autores que una relación de verdadero patronazgo.

Ascendencia

En la ficción

Series de televisión

Referencias

Enlaces externos
 Margaret of York
 Notes on the 1468 wedding, especially its music.
 Burgundian Netherlands court life, reflected in collections of The Metropolitan Museum of Art.
 Daughter of York, por Anne Easter Smith. Novela histórica sobre Margarita.

Casa de York
Duquesas consortes de Borgoña (con los Valois)
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
York, Margarita
Fallecidos en Malinas
Nacidos en las Tierras Medias Orientales